Kondominium (spoluvlastnictví) je termín s více speciálními významy: 
 Kondominium (mezinárodní právo), v mezinárodní politice území pod společnou správou dvou či více států (mocností)
 spoluvlastnictví, spoluvlastněný objekt
 kondominium (nemovitost), forma vlastnictví nemovitosti, kde osoba je podílovým spoluvlastníkem pozemku a výhradním vlastníkem bytu; v českém prostředí se tak často nazývá uzavřený rezidenční komplex (oplocená čtvrť) pod správou společenstva vlastníků.